Muzzano se poate referi la:

 Muzzano, Piemont, comună din provincia Biella, Italia
 Muzzano, Ticino, localitate din cantonul Ticino, canton elvețian